Aardrijkskunde
 Sant Cugat Sesgarrigues, gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
 Sant Cugat del Vallès, gemeente in de Spaanse provincie Barcelona

Personen met de achternaam Cugat
 Ramón Cugat, Spaans chirurg en traumatoloog
 Xavier Cugat, Amerikaans bandleider